Куржак может означать:
 Куржак — пробка из обледеневшего снега, которая образуется в вентиляционных трубах жилых домов в зимний период времени.
 Куржак — коммуна во Франции.